788 км, 788-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 788 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская	область). Код 585111.
 788 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская	область). Код 642456.